Сезон 1964-65 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 34-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 18 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Інтернаціонале», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 9-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Найкращі бомбардири 
Найкращими бомбардирами сезону 1964-65 Серії A стали гравець клубу «Інтернаціонале» Сандро Маццола та представник «Фіорентини» Альберто Орландо, які відзначилися 17 забитими голами кожний.

Еціо Паскутті забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Іштван Ньєрш (153), Курт Хамрін (150), Адріано Бассетто (149).

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1964—1965 на RSSSF  

1964-65
1964 у футболі
1965 у футболі
1964 в Італії
1965 в Італії